American Academy of Arts and Sciences — Американская академия искусств и наук
 American Association for the Advancement of Science — Американская ассоциация содействия развитию науки
 AAAS (ген)